5-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в столице Чехословакии Праге с 27 апреля по 3 мая 1947 года, все матчи были проведены в гимнастическом зале общества «Сокол». В чемпионате приняли участие 14 национальных сборных, разделённые на предварительном этапе на 4 группы (2 группы — по 3 команды и 2 группы — по 4 команды). Далее проходили матчи классификационных групп: первые две команды каждой предварительной группы были разбиты на 2 группы по 4 команды, неудачники предварительного раунда — на 2 группы по 3 команды. В финальном раунде победители групп разыграли золотые медали, занявшие вторые места играли матч за 3-е место, и т. д. В случае равенства очков у двух или более команд, их места в группе определялись согласно разнице мячей.

Впервые принимавшая участие в чемпионате Европы сборная СССР стала чемпионом. Самым полезным игроком турнира был назван советский баскетболист Иоанн Лысов, официально приз был назван «за лучшую технику игры».

Предварительный раунд

Группа 1 

27 апреля
  —  51:32 (19:12)
  —  93:19 (46:10)

28 апреля
  —  40:23 (11:13)
  —  25:64 (8:26)

29 апреля
  —  42:50 (16:13)
  —  51:17 (18:5)

Группа 2 

27 апреля
  —  50:11 (23:8)

28 апреля
  —  62:33 (28:18)

29 апреля
  —  27:50 (14:22)

Группа 3 

27 апреля
  —  56:13 (27:4)

28 апреля
  —  100:6 (50:4)

29 апреля
  —  67:32 (26:12)

Группа 4 

27 апреля
  —  60:15 (22:11)
  —  35:46 (13:12)

28 апреля
  —  114:11 (65:7)
  —  43:38 (19:20)

29 апреля
  —  19:104 (12:49)
  —  21:34 (12:18)

Классификационный раунд

За 1-8-е места

Группа A 

30 апреля
  —  48:52 (26:22)
  —  26:27 (14:7)

1 мая
  —  30:27 (22:16)
  —  22:32 (7:16)

2 мая
  —  41:45 (18:17)
  —  32:29 (21:15)

Группа B 

30 апреля
  —  28:52 (10:35)
  —  55:24 (16:14)

1 мая
  —  46:32 (21:13)
  —  27:32 (16:16)

2 мая
  —  51:38 (30:13)
  —  18:36 (5:21)

За 9-14-е места

Группа C 

30 апреля
  —  23:69 (14:19)

1 мая
  —  19:73 (11:35)

2 мая
  —  27:44 (10:18)

Группа D 

30 апреля
  —  59:33 (31:17)

1 мая
  —  34:39 (22:22)

2 мая
  —  32:26 (22:12)

Финальный раунд 
Матчи проходили 3 мая.

За 13-е место
  —  13:90 (3:50)

За 11-е место
  —  33:54 (11:25)

За 9-е место
  —  39:55 (17:28)

За 7-е место
  —  59:29 (27:11)

За 5-е место
  —  62:29 (21:18)

Матч за 3-е место 
  —  48:50 (20:19)

Финал 
  —  37:56 (14:33)

Итоговая таблица

Составы команд-призёров

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1947 года

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы-1947 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы-1947 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы-1947 на сайте Eurobasket

 
1947 год в баскетболе
Апрель 1947 года
Май 1947 года
Спорт в Чехословакии в 1947 году
Международные соревнования по баскетболу в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты Европы в 1947 году
Чемпионаты Европы в Чехословакии